Джонни Эблин (; род. 13 декабря 1991 года) — американский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2017 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации Bellator. Чемпион Bellator в среднем весе.

Спортивные достижения 
 '''Bellator
  Чемпион в среднем весе.

Статистика ММА 

|-
|  Победа
| align=center | 12–0
|  Гегард Мусаси
| Единогласное решение
| Bellator 282
| 
| align=center | 5
| align=center | 5:00
|  Анкасвилл, Коннектикут, США
| Завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе.
|-
|  Победа
| align=center | 11–0
|  Джон Солтер
| Единогласное решение
| Bellator 276
| 
| align=center | 3 
| align=center | 5:00 
|  Сент-Луис, Миссури, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 10–0
|  Коллин Хакбоди
| ТКО (удары)
| Bellator 272
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:11
|  Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 9–0
|  Трэвис Дэвис
| Единогласное решение
| Bellator 262
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
|  Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 8–0
|  Даниэль Мэдрид
| Нокаут (удары)
| Bellator 258
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:44
|  Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 7–0
|  Тэйлор Джонсон
| Единогласное решение
| Bellator 250
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
|  Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 6–0
|  Маурисио Алонсо
| Единогласное решение
| Bellator 229
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
|  Темекьюла, Калифорния, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 5–0
|  Чаунси Фоксворт
| Единогласное решение
| Bellator 218
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
|  Такервилл, Оклахома, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 4–0
|  Тайлер Ли
| ТКО (серия ударов)
| Shamrock FC 310
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:14
|  Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 3–0
|  Веймен Картер
| Удушающий приём (гильотина)
| Shamrock FC 308
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:37
|  Сент-Луис, Миссури, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 2–0
|  Рэймонд Грэй
| ТКО (серия ударов)
| Shamrock FC 298
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:21
|  Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|  Победа
| align=center | 1–0
|  Уэйн Кольер
| ТКО (серия ударов)
| Shamrock FC 291
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:01
|  Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
! colspan="10"|Источники:

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США